Mesmont kan syfta på:
 Mesmont, Ardennes
 Mesmont, Côte-d'Or